FAM205A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 335 амінокислот, а молекулярна маса — 148 096.

Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки